Erland Koch (1867–1945) – niemiecki strzelec
 Erland Koch (1913–1972) – szwedzki strzelec